Een verkeersweg:
 N187 (België)
 N187 (Frankrijk)
 N187 (Nederland), zie Provinciale weg 187

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing